Царёво — деревня в Невельском районе Псковской области России. Входит в состав Туричинской волости.

География 
Расположена на южном побережье озера Туричино, на противоположном от волостного центра, деревни Туричино (в 1,5-2 км к югу от последнего), в 35 км к юго-западу от города Невель в сторону Полоцка.

Население 

Численность населения деревни по оценке на начало 2001 года составляла 20 жителей.

Примечания 

Населённые пункты Невельского района (Псковская область)